731 може да се отнася за:

 731 година от новата ера
 731 година преди новата ера
 731, число
 731 Сорга, астероид
 NGC 731, галактика
 Републикански път III-731